Куп победника купова 1963/1964. је било четврто издање клупског фудбалског такмичења које је организовала УЕФА.

Такмичење је трајало од 24. септембра 1963. дo 15. маја 1964. године. Спортинг Лисабон је у финалу био успешнији од мађарског МТК и освојио трофеј Купа победника купова. Најбољи стрелац такмичења био је нападач Спортинга из Лисабона Маскарењас са 11 постигнутих голова.

Резултати

Први круг 

Слободни: Тотенхем хотспер , Мотор Цвикау , Линфилд

Други круг

Четвртфинале

Полуфинале

Финале

Референце

Спољашње везе 
 1963/64 такмичење на УЕФА сајту
 резултати на Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
  Куп победника купова 1963/64–резултати, протоколи 
 1963/64 Куп победника купова

Куп победника купова у фудбалу
Фудбал у 1963.
Фудбал у 1964.